Falsa identità, sinonimo di sostituzione di persona – reato
Falsa identità (Assumed Identity) – romanzo di David Morrell del 1993 
Falsa identità (Die Sieger) – film del 1994 diretto da Dominik Graf
Falsa identità (Face Value) – film del 2002 diretto da Micheal Miller
Falsa identità (For better and for worse) – film del 2003 diretto da Laurent Carceles.